Анатолий Дороговцев:
 Дороговцев, Анатолий Павлович (1937—2017) — российский учёный в области экономики производства и переработки сельхозпродукции, член-корреспондент РАСХН.
 Дороговцев, Анатолий Яковлевич (1935—2004) — советский математик.